Лос Куириндалес има више значења:

 Лос Куириндалес (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Куириндалес (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Куириндалес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Куириндалес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику